Александр Качура: Качура, Александр Анатольевич (род. 1990) — украинский адвокат, народный депутат Верховной рады Украины IX созыва.
 Качура, Александр Степанович (род. 1935) — председатель правления компании «Артём», Герой Украины.